Caledonia steht für:

 die lateinische Bezeichnung für Schottland
 Caledonia-Klasse, eine Klasse von neun Linienschiffen der Royal Navy
 Caledonia (Schiff, 1815), ein Dampfschiff, das 1817 den Rhein befuhr
 Caledonia (Schiff, 1905), ein 1905 in Dienst gestelltes Passagierschiff der Anchor Line
 Caledonia (Schiff, 1925), ein 1925 in Dienst gestelltes Passagierschiff der Anchor Line
 Caledonia (Schiff, 1948), ein 1948 in Dienst gestelltes Passagierschiff der Anchor Line

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Caledonia (Alabama)
 Caledonia (Arkansas)
 Caledonia (Illinois)
 Caledonia (Kentucky)
 Caledonia (Michigan)
 Caledonia (Minnesota), im Houston County
 Caledonia (Mississippi)
 Caledonia (Missouri)
 Caledonia (New York)
 Caledonia (North Dakota), im Traill County
 Caledonia (Ohio)
 Caledonia (Pennsylvania)
 Caledonia (Texas)
 Caledonia (Virginia)
 Caledonia (Washington)
 Caledonia (Racine County, Wisconsin)
 Caledonia (Columbia County, Wisconsin)
 Caledonia (Trempealeau County, Wisconsin)
 Caledonia (Waupaca County, Wisconsin)

in Kanada:
 Caledonia (Ontario)

im NRHP gelistete Objekte:
 Caledonia Adobe, in San Miguel, Kalifornien, ID-Nr. 71000190
 Caledonia Bowstring Bridge, in Caledonia, Ohio, ID-Nr. 78002131
 Caledonia Bridge, in Caledonia, North Dakota, ID-Nr. 97000188
 Caledonia Building, in Holyoke, Massachusetts, ID-Nr. 79000346
 Caledonia Commercial Historic District, in Caledonia, Minnesota, ID-Nr. 94000830
 Caledonia Farm, in Flint Hall, Virginia, ID-Nr. 90001996
 Caledonia Historic District, in Caledonia, Missouri, ID-Nr. 86003389
 Caledonia House Hotel, in Caledonia, New York, ID-Nr. 01000997
 Caledonia Library, in Caledonia, New York, ID-Nr. 07001256

Siehe auch:
 Caledonia Township
 Neukaledonien (New Caledonia)